Osoby o tym nazwisku:
 Baldassare Ferri (1610–1680) – włoski śpiewak
 Enrico Ferri (1856–1929) – włoski prawnik
 Enrico Ferri (1942–2020) – włoski polityk
 Gabriella Ferri (1942–2004) – włoska piosenkarka
 Jean-Michel Ferri (ur. 1969) – francuski piłkarz
 Jean-Yves Ferri (ur. 1959) – francuski pisarz i scenarzysta komiksowy
 Jordan Ferri (ur. 1992) – francuski piłkarz
 Mauro Ferri (1920–2015) – włoski polityk i prawnik
 Naser Ferri (ur. 1955) – kosowski i jugosłowiański archeolog
 Riccardo Ferri (ur. 1963) – włoski piłkarz
 Xhevdet Ferri (1960–2020) – albański aktor i reżyser

Inne:
 (13326) Ferri – planetoida z pasa głównego asteroid